Asia League Ice Hockey 2008/2009 var den sjätte säsongen av Asia League Ice Hockey. Totalt sju lag från tre länder deltog. Detta var sista säsongen Seibu Prince Rabbits deltog i ligan. Nippon Paper Cranes vann mästerskapstiteln.

Grundserien

Tabell
Nedan ses slutställningen för grundserien.

Slutspelet
Inför slutspelet möttes fyran och femman i grundserien i en förkvalificering (i tabellen nedan kallad kvartsfinal) i bäst av tre matcher, där vinnaren gick till semifinal mot ettan i grundserien. Semifinalerna och finalen avgjordes i bäst av sju matcher; nedan ses utgången.

Källor

Externa länkar
 Asia League Ice Hockey

Ishockeysäsongen 2008/2009
2013/2014
2008 i Japan
2008 i Kina
2008 i Sydkorea
2009 i Japan
2009 i Kina
2009 i Sydkorea